

Sigle 
 Bank for International Settlements  – Banca dei regolamenti internazionali, organizzazione internazionale con sede a Basilea.
 Bezpečnostní informační služba  – Servizio informativo di sicurezza, servizio segreto della Repubblica Ceca.
 Bohemia Interactive Studio  – casa di sviluppo di videogiochi.
 Banca Italiana di Sconto  – istituto di credito italiano del primo '900.
 British Interplanetary Society  – La più antica associazione di astronautica ancora attiva, fondata nel 1933
 Bureau of Indian Standards – agenzia governativa dell'India
 Biblioteca della Sorbona – biblioteca universitaria francese di Parigi

Codici 
 BIS  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Bismarck (Stati Uniti d'America).
 bis  – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua bislama.

Cinema 
 Bis - Ritorno al passato – film del 2015 diretto da Dominique Farrugia.

Musica 
 Bis  – ripetizione di una esecuzione, concessa al pubblico.
 BIS  – casa discografica svedese di musica classica
 Bis  – gruppo musicale britannico
 Bis – album dei Bisca del 1986
 Bis  – canzone di Elio e le Storie Tese contenuta nell'album Craccracriccrecr del 1999

Televisione
 Bis  – gioco televisivo condotto da Mike Bongiorno.
 Bis  – piattaforma televisiva satellitare francese.